Шемя́кин суд — древнерусская сказка восточного происхождения, памятник неправды в последние времена уделов (XV век); зачастую бездоказательно связывается с именем Великого князя Московского Димитрия Шемяки (ум. 1453).

 «Шемякин суд» — древнерусская сатирическая повесть о неправедном судье Шемяке в рукописях XVII и XVIII веков и в литературной обработке конца XVIII и начала XIX в.
 «О Шемякином суде» (1832) — сказка, записанная Владимиром Далем.
 «Шемякин суд» — русская сказка из сборника «Народные русские сказки» (1855—1863) Александра Афанасьева.

См. также 
 «Записки Д. Н. Бантыша-Каменского. Шемякин суд в XIX столетии» («Русская старина», 1873 год, т. VII, № 6)
 Шемякин